Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa (1921-1997), Mexicaans politicus en diplomaat
 Jorge G. Castañeda Gutman (1953- ), Mexicaans politicus en intellectueel, zoon van bovenstaande
 Jorge Castañeda Reyes (1970), Mexicaans voetballer